Jinchang bezeichnet:

 Jinchang (金昌市), eine bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Gansu
 Jinchang (Suzhou) (金阊区), ehemaliger Stadtbezirk der Stadt Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Jinchang (Dingxiang) (晋昌镇), Großgemeinde im Kreis Dingxiang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Jinchang (Dongchang) (金厂镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dongchang in der chinesischen Provinz Jilin
 Jinchang (Maguan) (金厂镇), Großgemeinde im Kreis Maguan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jinchang (Gusu) (金阊街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gusu in der chinesischen Provinz Jiangsu